Bahà-ad-Dawla forma part del nom de molts personatges:
 Abu-l-Hàssan Alí ibn Massud Bahà-ad-Dawla, sultà gaznèvida
 Jalal-ad-Dawla Abu-Tàhir ibn Bahà-ad-Dawla (994 - 1044), sultà buwàyhida
 Bahà-ad-Dawla (búyida) (972- 1012), sultà buwàyhida

Notes